EA Gothenburg (ранее Ghost Games) — студия Electronic Arts, расположенная в Гётеборге, Швеция. Студия была сосредоточена на серии компьютерных игр Need for Speed. В данный момент расформирована. Студию преобразуют в EA Gothenburg и займут поддержкой других проектов от Electronic Arts.

История 
Ghost Games была основана в 2011 году как EA Gothenburg Маркусом Нильссоном (бывшим сотрудником DICE). В 2012 году название студии изменилось на Ghost Games.

В июле-августе 2014 была открыта студия в Гилфорде (Ghost Games UK), в которой стали работать большинство сотрудников из Criterion Games.

В марте 2015 была открыта студия в Бухаресте (Ghost Bucharest).

21 мая 2015 года состоялся анонс новой игры в серии Need For Speed — Need For Speed (2015), которая станет полной перезагрузкой серии. Выход намечен на 3 ноября в Америке и 5 ноября в Европе 2015 года для PlayStation 4 и Xbox One. Выход игры на ПК задержится до весны 2016 года.

10 мая 2016 года, была опубликована новость, в которой разработчики поделились инфографикой достижений которые сделали игроки, так же объявили что дополнение SpeedList станет последним для Need For Speed и используя все наработки, выпустят новую часть Need for Speed: Payback.

12 февраля 2020 года EA объявили, что Ghost Games будет сокращена до команды поддержки и будет переименована обратно в EA Gothenburg. Разработку новых игр серии Need for Speed вернут в руки Criterion Games,  создателей серии Burnout, а также перезапусков Need for Speed: Hot Pursuit (2010) и Most Wanted (2012).

Игры

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр Швеции
Производители компьютерных игр по алфавиту